Émile Billard (1852-1930) – velista francese
 Stabilimenti Billard & Cie – impresa francese di costruzione di rotabili ferroviari